Со́болев (Со́болева) — русская фамилия.

Соболев

А 
 
 
 
 
 Соболев, Аркадий Александрович (1903—1964) — советский дипломат.
 Соболев, Афанасий Петрович (1919—1958) — Герой Советского Союза.

Б 
 Соболев, Борис Игоревич (род. 1974) — российский тележурналист.

В 
 Соболев, Валентин Алексеевич (род. 1947) — российский военный и государственный деятель, генерал-полковник.
 
 
 Соболев, Викентий Павлович (1921—1996) — советский разведчик.
 
 
 
 Соболев, Всеволод Николаевич (1939—2011) — актёр, народный артист России.
 Соболев, Вячеслав Владимирович (род. 1984) — казахстанский футболист.

Г 
 Соболев, Гавриил Гавриилович (в монашестве Корнилий; 1880—1933) — епископ РПЦ, архиепископ Свердловский и Ирбитский.
 
 Соболев, Георгий Георгиевич (1909—1993) — горный инженер, горноспасатель, руководитель горноспасательной службы угольной промышленности СССР (1943—1982).

Д 
 Соболев, Денис Михайлович (род. 1971) — израильский писатель, культуролог.

Е 
 Соболев, Егор Викторович (род. 1977) — народный депутат Верховной Рады Украины.

И

К 
 Соболев, Константин Фёдорович (1920—1965) — Герой Советского Союза.

Л 
 Соболев, Лев Иосифович (род. 1946) — российский филолог и литературовед.

М

Н

О 
 Соболев, Олег Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист.

П 
 Соболев, Пётр Александрович (1918—1972) — советский спортивный журналист и писатель.

С 
 
 
 Соболев, Степан Антонович (1891—1938) — советский партийный и хозяйственный деятель.

Ф 
 Соболев, Феликс Михайлович (1931—1984) — советский режиссёр документального кино.
 Соболев, Фёдор Евгеньевич (1912—1970) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Соболев, Филипп Якимович (1723—1786) — первый тверской городской голова.

Ю

Составная фамилия 
 Нолев-Соболев, Юрий Александрович (1928—2002) — российский художник.

Топоним 
 Соболев — сельская гмина в Польше.
 Соболев — метеоритный кратер в Приморском крае.



См. также 
 Соболь (значения)
 Соболевский

Примечания